Az All Time Greatest Hits jelentései:

All Time Greatest Hits, Loretta Lynn válogatásalbuma
All Time Greatest Hits, a Bee Gees válogatásalbuma, 1976
Timeless: The All-Time Greatest Hits, a Bee Gees válogatásalbuma, 2017